När du tar mig i din famn () — песня шведской певицы Агнеты Фельтског, записанная ею для альбома 1979 года Tio år med Agnetha. В апреле того же года она была выпущена как сингл, на второй стороне которого находился самый первый хит Агнеты, «Jag var så kär». В конце года песня возглавила радио-чарт Svensktoppen, удерживая первую строчку с 4 ноября 1979 года по 27 января 1980 года.

В 1998 году была выпущена версия песни на английском языке под названием «The Queen of Hearts». Сингл достиг 53-го места в официальном шведском чарте. Стоит заметить, что данный сингл был приурочен к выходу сборника Агнеты «That’s Me», а сама запись, сделанная в 1981 году, изначально планировалась как демо-трек и для релиза не планировалась. Тем показательнее успех сингла, который стал первой новой работой артистки, опубликованной с 1988 года.

Список композиций 
 Сингл (1979)
 När du tar mig i din famn
 Jag var så kär

 Сингл (1998)
 The Queen of Hearts — 3:22
 Eyes of a Woman — 3:55

 CD-maxi (1998)
 The Queen of Hearts
 One Way Love
 I Won’t Let You Go
 Eyes of a Woman

Чарты

Примечания 

Синглы Агнеты Фельтског